Il distretto di Ūjǧyr () è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Čundža.

Ūjǧyr